Bakulin Motors Group (БМГ) — инвестиционно-производственный холдинг. Производит автобусы под торговой маркой Volgabus, беспилотный транспорт, шасси и комплектующие для автобусов.

Создан в 2014 году на основе активов холдинга Volgabus. Основные производственные площадки — завод «Волгабас-Волжский» (бывший «Волжанин») в городе Волжский Волгоградской области, и «Волгабас Владимир».

История

«Волгабас-Волжский» 

Первый завод компании основан в 1993 году Анатолием Бакулиным (в то время начальник автоколонны № 1732 в городе Волжский).
Основная производственная площадка — завод в городе Волжский Волгоградской области (число работников — более 600; текущие производственные мощности — 1000 ед. в год).

Первые пять лет работы завод собирал автобусы из машинокомплектов Ликинского автобусного завода. В 1999 году начат серийный выпуск автобусов под маркой «Волжанин». С 2006 года также выпускается линейка городских низкопольных автобусов под маркой «СитиРитм».

«Volgabus» 
В 2008 году создана группа компаний «Volgabus», объединившая в единый холдинг производственные, научные и инвестиционные подразделения. Торговая марка продукции также заменена на «Volgabus».

Компания имела около 20 представительств и дилерских центров в регионах России, а также лабораторию беспилотного транспорта. Volgabus активно сотрудничала с рядом ВУЗов и НИИ по всей России.

«Bakulin Motors Group» 
В 2014 году были осуществлены реорганизация и ребрендинг холдинга получившего название Bakulin Motors Group (Бакулин Моторс Групп, BMG, БМГ).

В 2017 году компания открыла новый производственный комплекс по сборке автобусов во Владимирской области (в 6 км к востоку от города Лакинск, около деревни Конино). Комплекс рассчитан на 650 работников; планируемый объем выпуска первой очереди — до 1000 автобусов в год; общая планируемая производственная мощность — до 2500 автобусов в год. Общий объем инвестиций оценивается в 3,6 млрд рублей, в том числе господдержка миллиард рублей.

Ключевое направление деятельности 
Применение силовых агрегатов на альтернативных источниках энергии (газомоторное топливо, электроэнергия, гибридные установки), для снижения эксплуатационных затрат пользователей техники и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Проекты

Завод во Владимире 
«BMG реализует комплексный инвестиционный проект по созданию современного высокотехнологичного производства автобусных шасси и комплектующих. Завершенный производственный комплекс позволит выпускать до 2 200 единиц шасси в год для городских автобусов в различных вариантах исполнения и обеспечить контрактную сборку транспортных средств.

Планируемая доля экспортной выручки — не менее 30 %. Одним из наиболее перспективных экспортных рынков для компании являются страны Восточной и Южной Африки».

В 2021 году на заводе планируется начать выпуск электробуса VBG 12E

Matrёshka 
Matrёshka — прототип беспилотного автобуса. На базе беспилотной платформы «Matrёshka» планировался выпуск машин для пассажирских перевозок, коммунальных служб и доставки грузов. Прототип беспилотника «Matrёshka» проходил тестирование на территории «Сколково». «Matrёshka» без подзарядки способна проехать до 130 км, при этом её максимальная скорость ограничена 30 км/ч. Летом 2018 года появились сведения о закрытии проекта, однако руководитель проекта Алексей Бакулин опроверг эту информацию.

Государственное финансирование 
В конце ноября 2015 года в ходе заседания рабочей группы Агентства Стратегических Инициатив, 5 компаний, включая БМГ были выбраны для участия в программе АСИ и получили доступ к участию в программе «Инвестиционный лифт». В рамках данной программы «компании могут получить доступ к акционерному финансированию, финансированию инвестиционных планов, а также гарантийной и страховой поддержке экспортных контрактов. Участникам механизма также может быть оказана административная и консультационная помощь, в том числе, при продвижении компании и её продукции на целевых международных рынках».

Собственники и руководство 

 Алексей Анатольевич Бакулин — российский предприниматель, основатель и генеральный директор группы «Volgabus» — 75%
 ООО «Реновация» — 25% (50% у предпринимателя Дмитрия Стрежнева, ещё 50% у президента ХК «Питеравто» Леонида Бондаренко).

Достижения 
 Первый туристический автобус европейского уровня («Волжанин 5285»)

Выставки и награды 
 Продукция компании становилась победителем конкурсов «Лучший коммерческий автомобиль года в России».
 Компания является первым в России машиностроительным предприятием, представившим свою продукцию на выставках коммерческого транспорта «IAA» (Германия).
 В 2011 году компания совместно с Avia Ashok Leyland приняла участие в выставке «Busworld» (Бельгия).

Критика 
Компания неоднократно подвергалась критике за чрезмерное увлечение проектами, которые не выходили в серийное производство.

Также, руководство компании неоднократно обвиняли в связях с бывшим губернатором Владимирской области Светланой Орловой, называя Volgabus «стратегическим инвестором с темным прошлым и непонятным будущим».
Завод во Владимирской области строился очень долго, сроки запуска производства были сдвинуты с 2014—2015 годов почти до 2018 года, но, несмотря на все проблемы с запуском проекта, администрация губернатора области несколько лет оказывала Алексею Бакулину и его предприятию поддержку (господдержка предприятия перевалила за миллиард вложенных рублей, а общий объем инвестиций оценивается в 3,6 млрд рублей).

См. также 
 Автомобильная промышленность России

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Создание газомоторного автопарка в Петербурге оценили в 5,1 млрд рублей
 На инвестиционном форуме в Сочи покажут беспилотный автобус Matrёshka
 Завод «Волгабас» примет уволенных сотрудников
 МатрЁшка вместо Ё-мобиля Сколково не ограничится беспилотным электробусом Volgabus Matreshka.
 Беспилотные «Волгабасы» запустят уже в 2018 году
 Российский автопром составит конкуренцию Tesla беспилотной Matrёshk’ой BMG (Bakulin Motors Group) — дочерняя компания Volgabus — создала беспилотный модульный электробус под названием Matrёshka, прототип которого в ближайшее время представят в Сколково.
 Алексей Бакулин: «Мы стремительно отвоевываем рынок. Наверное, это кому-то не нравится»
 Глава компании «Волгабас» Алексей Бакулин на встрече «Клуба лидеров» пожаловался президенту России Владимиру Путину, что уже несколько лет не может заключить с властями Москвы договор на закупку своих автобусов
 Под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
 В регионе 33 продолжается строительство завода по производству автобусов. Предприятие станет первым и единственным в стране, со времён СССР, построенным с нуля
 Алексей Бакулин: беспилотный автобус будет стоить дешевле маршрутки//ТАСС

Автомобилестроительные компании России
Автомобилестроительные предприятия России
Производители автобусов России
Предприятия Волжского
Волжанин